Stefan Gembicki może dotyczyć:
 Stefan Gembicki (wojewoda łęczycki) (1584-1653)
 Stefan Gembicki (kasztelan płocki) (1634-1695)